Phoebe – angielska pisownia imienia Febe lub pochodzącej od niego nazwy księżyca Saturna  
 Phoebe (Febe) – księżyc Saturna
 phoebe – określenie na istotę postludzką w powieści Jacka Dukaja Perfekcyjna niedoskonałość i jej przyszłych kontynuacjach, pochodzące od skrótu od angielskiego określenia post-human being
 Phoebe Halliwell – fikcyjna postać z serialu Czarodziejki
 Phoebe Buffay−Hannigan – fikcyjna postać z serialu Przyjaciele
 Phoebe – rodzaj roślin z rodziny wawrzynowatych